Byzantijnse Rijk, de periode in de geschiedenis dat het Byzantijnse Rijk bestond
 Romeins en Byzantijns Egypte, de perioden in de geschiedenis dat Egypte onder de heerschappij van het Romeinse resp. Byzantijnse (d.i. Oost-Romeinse) Rijk viel
 Byzantijns Griekenland, de periode in de geschiedenis dat Griekenland onder de heerschappij van het Byzantijnse Rijk viel